Община Щръбце (; ) се намира във окръг Феризово, Южно Косово. Има площ от 236 км² и население 6670 души, по приблизителна оценка за 2019 г. Административен център на общината е град Щръбце.

География

Населени места

Население

Източници 

Общини в Косово
Общини във Феризовски окръг